

Patronyme
 Fermín Bohórquez Escribano, (1933- ), est un rejoneador espagnol.
 Fernando Miguel Fernández Escribano, (1979- ), est un joueur de football.

Entreprise
 Escribano Mechanical & Engineering, entreprise espagnole fondée en 1989.

Homonymie
Homonymie de patronyme